«Carlos Fuentes» es el conjunto, del nombre propio Carlos y el apellido Fuentes, que puede referirse a:

Personajes 
 Carlos Fuentes Rabe (1887-1974), militar chileno;
 Carlos Fuentes Macías (1928–2012), escritor mexicano;
 Carlos Fuentes Argüelles (1929–), locutor mexicano;
 Carlos Fuentes Peñafiel (1933–2009), poeta español;
 Carlos Fuentes Ramos (1968-), futbolista chileno;
 Carlos Fuentes Guillén (1976–), actor español;